Bottle Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bottle Island (Florida)
 Bottle Island (Maine)
 Bottle Island (Michigan)

in Schottland:
 Bottle Island (Schottland)